Mountain City (Geórgia)
Mountain City (Tennessee)
Mountain City (Texas)
Mountain City (Nevada)

Desambiguações de topônimos